Вуте может означать:

 Вуте — народ.
  — язык.
  — село в Греции, на Крите.